Morland (Cúmbria) - localidade na Cúmbria, Inglaterra
Morland (Kansas) - localidade na Kansas, Estados Unidos
Kjetil Mørland